Eredivisie (1987/1988) była 31. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Wim Kieft, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 29 goli.

Tabela końcowa

Baraże o udział w Pucharze UEFA

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1987 w Holandii
1988 w Holandii